Примера Уругвая 1995 года — очередной сезон чемпионата Уругвая по футболу. Все 13 клубов представляли Монтевидео. Начиная с этого сезона за победу командам стали начислять по 3 очка, за ничью — 1 очко. Чемпионом страны стал в третий раз подряд «Пеньяроль». Чемпион и вице—чемпион Лигильи 1995 («Дефенсор Спортинг» и «Пеньяроль») квалифицировались в Кубок Либертадорес 1996. Выбыли из Примеры «Прогресо» и «Басаньес», в то время как на замену им пришла лишь одна команда — чемпион Второго дивизиона 1995 «Уракан Бусео».

Таблицы

Апертура 

«Золотой матч» за победу в Апертуре:
 Пеньяроль — Ливерпуль — 2:0

Клаусура 

«Золотой матч» за победу в Клаусуре:
 Насьональ — Пеньяроль — 2:2 (пен. 5:4)

Общая

Матчи за чемпионство 
Проводились между победителями Апертуры и Клаусуры
 Пеньяроль — Насьональ — 1:0, 1:2, 3:1

Матчи за право остаться в лиге 
 Рампла Хуниорс — Басаньес — 2:0, 1:1
«Рампла Хуниорс» остаётся в лиге, «Басаньес» вылетает во Второй дивизион.

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

1995
Футбол в Южной Америке в 1995 году
Спорт в Уругвае в 1995 году